Laguna de Cameros är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Laguna de Cameros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Laguna de Cameros är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Laguna de Cameros.  Trakten runt Laguna de Cameros är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrecilla en Cameros,  km nordväst om Laguna de Cameros. I omgivningarna runt Laguna de Cameros växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien